Jun Suzuki (1961), een Japans voetballer en voetbalcoach
 Jun Suzuki (1989), een Japans voetballer